Пандит:

 Пандит — индуистский или буддийский богослов.
 Пандит — житель Южной Азии, которого британские власти в XIX веке использовали как разведчика неизученных ими местностей к северу от Британской Индии.
 Пандит, Виджая Лакшми (1900—1990) — индийский дипломат и политик, сестра премьер-министра Индии Джавахарлала Неру.